LKT Brandenburg (de l'acrònim de l'empresa promotora Lausitzer Klärtechnik), equip ciclista continental d'Alemanya
 lkt també és el codi ISO 639-3 del lakota, llengua parlada per la Nació Lakota als Estats Units